Veleno (ital. veleno ‚Gift‘) steht für:
 Rinspeed Veleno, Automodell der Marke Rinspeed
 Veleno, Automodell von Auto Speciali, ab 2010 von Vindicator Cars
 Veleno, Spitzname von Benito Lorenzi (1925–2007), italienischer Fußballspieler
 Veleno (Album), Musikalbum der italienischen Sängerin Mina
 Veleno (Film), italienischer Film (1993) von Bruno Bigoni
 Veleno (Zeitschrift), Künstlerzeitschrift von Peter Trachsel